Bliemel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bliemel (1950–2015), deutscher Maler
 Friedhelm Bliemel (* 1941), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Susanne Bliemel (* 1968), deutsche Lehrerin, Radiomoderatorin und niederdeutsche Autorin